Miniaturpferd steht für:

 American Miniature Horse, eine Pferderasse
 Falabella, eine Pferderasse